Sokół Sokółka – polski klub piłkarski z siedzibą w Sokółce założony w 1946 roku.

Historia 
W sezonie 2010/2011 Sokół występował w II lidze, w grupie wschodniej. W dniu 16 czerwca 2010 roku Sokół Sokółka został po raz pierwszy w historii zwycięzcą Wojewódzkiego Pucharu Polski. W finale pokonał klub Pogoń Łapy 4:1. W sezonie 2009/2010 Sokół Sokółka był najlepszym trzecioligowym klubem. Wówczas sokółczanie pod wodzą Mirosława Dymka wygrali ową ligę z dorobkiem 71 punktów (22 zwycięstwa, 5 remisów, 3 porażki). Po 16 kolejkach II ligi wschodniej w sezonie 2011/2012 z powodu długów klub wycofał się z rozgrywek i spadł do IV ligi. W sezonie 2014/2015 klub zajął 14., spadkowe miejsce w IV lidze. Latem 2015 roku władze klubu postanowiły wycofać drużynę z rozgrywek. Do rozgrywek A klasy w sezonie 2015/2016 został zgłoszony (założony w 2012 roku) klub Sokół 1946 Sokółka i ją wygrał, uzyskując awans do klasy okręgowej.

Sukcesy 
 11 miejsce w II lidze - 2010/11
 1/32 Pucharu Polski - 2011/12
 Puchar Polski - Podlaski ZPN - 2009/10

Stadion 

Stadion OSiR jest zlokalizowany przy ul. Mariańska 31 w Sokółce

Zaplecze treningowe 

Klub korzysta z pełnowymiarowego boiska ze sztuczną murawą na którym trenuje i rozgrywa sparingi.

Klub ma także do dyspozycji saunę, basen, siłownię, bieżnię lekkoatletyczną, dwa korty tenisowe, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, świetlicę, szatnie, zaplecza.

Klub w rozgrywkach ligowych

Trenerzy od sezonu 2001/2002 

 Zdzisław Sidorowicz
 Krzysztof Włodyko
 Cezary Kondrusiewicz
 Grzegorz Szerszenowicz
 Dariusz Bayer
 Wiesław Jancewicz
 Mirosław Dymek
 Witold Mroziewski
 Sławomir Kopczewski
 Krzysztof Stelmaszek

Rekordy 
 Najwyższe zwycięstwo - 10.05.2003, Sokół Sokółka - MKS Mielnik 7:0 – (IV liga podlaska)
 Najwyższa porażka - 23.08.1959, Mazur Ełk - Sokół Sokółka 19:0 – (liga okręgowa Białostocka)

Piłka nożna plażowa 
W sezonie 2017 klub wziął udział w rozgrywkach I ligi piłki plażowej organizowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej. Drużyna przystąpiła do pierwszego z dwóch turniejów ligowych.

Zobacz też 
 Derby Podlasia w II lidze

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sokół 1946 Sokółka na 90minut.pl
 Sokół 1946 Sokółka na facebook.com
 Sokół 1946 Sokółka na regiowyniki.pl
 KS Sokół Sokółka na 90minut.pl

Kluby piłkarskie w województwie podlaskim
Kluby piłkarskie założone w Polsce w 1946
Polskie kluby piłki nożnej plażowej